Woolley – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Woolley – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Woolley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalii
 Woolley – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Woolley – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Woolley – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)